Allan Michaelsen – calciatore danese
 Jan Michaelsen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Lars Michaelsen – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada danese
 Michael Michaelsen – pugile danese